Pintz ist der Familienname folgender Personen:

 János Pintz (* 1950), ungarischer Mathematiker
 Johann Georg Pintz (1697–um 1767), Augsburger Kupferstecher

Siehe auch:
 Pinc
 Pince
 Pins